Deering (Alaska)
Deering (Dakota del Nord)
Deering (Missouri)
Deering (New Hampshire)
North Deering (Maine)